Берестов Олексій Іванович (1814—1854) — російський художник-портретист.
 Берестов Олександр Леонідович — російський вчений-океанолог, бард, доктор фізико-математичних наук.
 Берестов Валентин Дмирович — російський поет.
 Берестов Петро Пилипович (1898-1961) — Герой Радянського Союзу.
{{#ifexist:Берестова (прізвище)|

Жінки 
}}

Див. також 
 Берестова